Binkert ist der Familienname folgender Personen:

 Dörthe Binkert (* 1949), deutsche Verlagslektorin und Schriftstellerin
 Herbert Binkert (1923–2020), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Hermann Binkert (* 1964), deutscher Politiker (CDU)